Bezpieczne wzniesienie budowli – określenie odnoszące się do korony budowli piętrzących, spodów konstrukcji mostowych, kładek, belek poddźwigowych i innych konstrukcji rozpiętych nad wodą oraz powierzchni niezalewanych i górnych krawędzi elementów uszczelniających, które wznosi się ponad charakterystyczne poziomy wody na bezpieczną wysokość.

Bibliografia 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ()

Budowle hydrotechniczne